Always on my mind (Carson), een countrylied geschreven door Johnny Christopher, Mark James en Wayne Carson, opgenomen door vele artiesten waaronder Elvis Presley, Willie Nelson en de Pet Shop Boys
 Always on my mind (album), een album uit 1982 van de Amerikaanse countryzanger Willie Nelson
 Always on my mind (Tiki Taane), een nummer uit 2008 van de Nieuw-Zeelandse zanger Tiki Taane